Техловице () — село на северо-западе Чешской Республики, в районе Дечин Устецкого края.

География 
Расположен на правом берегу Эльбы, менее чем в девяти километрах к югу от города Дечин.

Через село проходит пешеходная тропа, следуя по которой, туристы могут посетить Хлумскую смотровую башню и руины замка Врабинец. Также имеется велосипедный маршрут, пролегающий по красивому ландшафту вдоль реки Эльбы без больших холмов и уклонов.

История 
Первое письменное упоминание об этом населённом пункте относится к 1352 году. С 1 января 1981 года по 31 декабря 1996 года он был частью Дечина, с 1 января 1997 года стал независимым муниципалитетом.

Название Těchlovice, вероятно, связано с названием «Techla», от которого село называлось: Tyechleuicz (1363), Tyechlovicz (1368), Czechlewicz (1402), Tychlowicze (1654) a Tichlowitz (1787).

Достопримечательности 

Достопримечательности Техловице включают музей под открытым небом в близлежащей деревне Зубрнице и замок в Велки-Бржезне. В летние месяцы работает аквапарк в Дечине.

В селе раcположен . Также примерно   Техловице находятся развалины замка .

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Těchlovice

Города Устецкого края
Район Дечин
Города на Эльбе